«Creed Live» — альбом гурту Creed

Список пісень

Посилання 
 

Альбоми Creed
Грандж-альбоми
Альбоми альтернативного металу
Англомовні музичні альбоми